Abdul Latif Raszid (ur. 10 sierpnia 1944) – polityk iracki, pochodzenia kurdyjskiego. W latach 2003–2010 minister zasobów wodnych. 13 października 2022 wybrany przez iracki parlament na prezydenta, pokonując urzędującego prezydenta Barhama Saliha w drugiej turze, stosunkiem głosów 162 do 99.

Przypisy 

Prezydenci Iraku
Urodzeni w 1944